Hermione steht für:

 Hermione (Tochter des Menelaos), Person der griechischen Mythologie
 eine Kleinstadt auf dem griechischen Peloponnes, siehe Ermioni
 Hermione von Ephesos (Hl. Hermina; † um 117), christliche Märtyrin
 Hermione, englischer Originalname von Hermine Granger in den Harry-Potter-Romanen, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane #Hermine Granger 
 (121) Hermione, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Hermione (Schiff), eine französische Fregatte
 deutscher Titel von Ermione, Oper (1819) von Gioachino Rossini
 Hermione (Bruch), Oper (UA: 1872) von Max Bruch

Siehe auch:
 Cadmus et Hermione, Oper (1673) von Jean-Baptiste Lully